Bury Castle ist der Name folgender Burgen in England:

 Bury Castle (Greater Manchester), Herrenhaus mit Burggraben
 Bury Castle (Somerset), Wallburg